Anser peut désigner :
 Anser, un genre comprenant dix espèces d'oies.
 En astronomie, un des noms traditionnels et le nom officiellement reconnu par l'UAI de l'étoile Alpha Vulpeculae, de la constellation du Petit Renard. Ce nom traditionnel résulte du fait que dans certaines représentations, le renard tient dans sa gueule, située dans le dessin de la constellation au niveau de cette étoile, une oie. Voir aussi Liste de noms traditionnels d'étoiles.
 ACME Anser, prototype de chasseur amphibie